Serra Assuruá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Santo Inácio, ås, Bahia, 
 Serra do Assuruá, bergskedja, Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar